IB steht als Abkürzung für:
 Iberia Líneas Aéreas de España, als IATA-Code der spanischen Fluggesellschaft
 Identitäre Bewegung
 Idrottsbladet, ehemalige schwedische Sportzeitung
 Infektiöse Bronchitis
 Informationsbeauftragter
 Informationsbyrån, ein ehemaliger schwedischer Geheimdienst
 International Baccalaureate Diploma, ein internationaler Schulabschluss der International Baccalaureate Organization mit Sitz in Genf
 Internationale Beziehungen, Teildisziplin der Politikwissenschaft
 Internationaler Bund, einer der größten freien Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland
 Immunblot
 Islamische Bibliothek, siehe auch Muhammad Rassoul
 Ruta Interbalnearia, Nationalstraße in Uruguay

Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Athen
 Nordirland: County Armagh
 Spanien: Balearische Inseln (katalanisch: Illes Balears) (auslaufend)

Ib steht für:

 Ib (Vorname), männlicher Vorname
 Ib (Fluss), Fluss in Indien
 Spitzname von Ibrahim Coulibaly (1964–2011), ivorischer Rebellenführer

Ib steht als Abkürzung für:
 Zweiter Generalstabsoffizier

Siehe auch:
 Ibb
 Yb

Abkürzung